Il doppio maschile dell'Odlum Brown Vancouver Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Maxime Authom e Ruben Bemelmans erano i detentori del titolo ma hanno perso nel primo turno.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno battuto in finale James Cerretani e Adil Shamasdin 6–1, 6–4.

Teste di serie 

  Purav Raja /  Divij Sharan (quarti di finale)
  Jordan Kerr /  John-Patrick Smith (primo turno)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (finale)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2013
ATP Challenger Tour 2013